Labuckas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom litauischen Wort  (auf Deutsch gut, wohl) + Suffix -uck(as).

Weibliche Formen 

 Labuckaitė (ledig)
 Labuckienė (verheiratet)

Namensträger 

 Aidas Labuckas (1968–2013), litauischer Schachspieler
 Jan Janowitsch Labuckas (* 1938), sowjetischer Volleyballspieler
 Raimundas Labuckas (* 1984), litauischer Kanute

Familienname
Litauischer Personenname